4. Flotte steht für:

 4. Flotte (Japanisches Kaiserreich), Flotte der Kaiserlich Japanischen Marine
 United States Fourth Fleet, Flotte der United States Navy, siehe United States Navy #Vierte Flotte, Karibik und Zentral- und Südamerika
 Luftflotte 4, Luftflotte der Luftwaffe der Wehrmacht